Venta kan syfta på:

Geografi

Lettland och Litauen 

 Venta (vattendrag),

Litauen 

 Venta (ort), 

Robotskapade Lettlandförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar